Allenstern – cykliczny konwent miłośników gier fabularnych, podczas którego inscenizowane są tematyczne dramy i gry fabularne na żywo. Konwent organizowany jest w Olsztynie przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „XIII Wolna Chorągiew”. Nazwa imprezy jest grą słów: Allenstern to z j. niem. Wszechgwiazda, zaś Allenstein z języka niemieckiego Gród nad Łyną – to nazwa miasta funkcjonująca do 1945 r.
 
Allenstern LARP (live action role-play) jest fabularyzowaną grą terenową utrzymaną w konwencji „żywego teatru” gdzie każdy uczestnik odgrywa rolę stworzonego przez siebie bohatera. Jej scenariusz umieszczony jest w świecie popularnej gry fabularnej Warhammer Fantasy Role Play, częściowo wzorowanym na średniowiecznej Europie; pełnym magii i mitycznych stworów. W przyszłości planowane jest rozgrywanie kilku gier na Allensternie w różnych realiach i konwencjach (fantastyka naukowa, fikcja polityczna, autorskie np. świat Tolkiena, Sapkowskiego).

Zasady gry są bardzo proste – uczestnik zgłasza chęć wzięcia w niej udziału, przygotowuje odpowiadający realiom świata fantasy strój i rys postaci, w którą chce się wcielić w trakcie gry. W trakcie LARPa gracz bez przerwy odgrywa rolę stworzonej przez siebie postaci – podejmuje decyzje, działania oraz wypowiada się jako postać – od jego pomysłowości i zdolności aktorskich zależy, czy odgrywana rola będzie barwna i wiarygodna. Tuż przed wyjściem na teren gry otrzymuje od organizatorów quest, czyli zadanie jakie ma wykonać. To oraz rozwikłanie głównej intrygi scenariusza staje się celem jego działań, oprócz dobrej zabawy i odgrywania swojej postaci. Teren gry zostaje uprzednio przygotowany przez organizatorów.

Imprezy tego typu w Polsce odbywają się od kilkunastu lat.

Konwenty fantastyki w Polsce
Imprezy w Olsztynie